Basil Feldman, baron Feldman (1923-2019), homme d'affaires britannique, membre de la Chambre des lords ;
 Boris Feldman (1890-1937), militaire soviétique ;
 Corey Feldman (1971-), acteur, producteur, réalisateur et compositeur américain ;
 Deborah Feldman (1986-), écrivaine américano-allemande ;
 David Feldman (1947-), philatéliste et marchand de timbres-poste irlandais ;
 Elaine Feldman (1916-2006), personnalité publique irlandaise ;
 François Feldman (1958-), chanteur français ;
 Jacqueline Feldman (1936), physicienne, sociologue et féministe française ;
 Krystyna Feldman (1916-2007), actrice polonaise ;
 Mark Feldman (1955-), violoniste de jazz américain ;
 Marty Feldman (1934-1982), réalisateur, scénariste et acteur britannique ;
 Morton Feldman (1926-1987), compositeur contemporain américain ;
 Saul Feldman (1910-1981), directeur de big band américain ;
 Scott Feldman (1983-), joueur américain de baseball ;
 Tamara Feldman, nom d'actrice de Amara Zaragoza (1980-), actrice américaine ;
 Valentin Feldman (1909-1942), philosophe et résistant français.

Patronyme juif